

Patronyme 
 Mario Gabriele Andretti (1940- ), pilote automobile américain d'origine italienne ;
 Michael Andretti (1962- ), pilote automobile américain, fils de Mario.
 Marco Andretti (1987- ), pilote automobile américain, fils de Michael.
 Jeff Andretti (1964- ), pilote automobile américain, fils de Mario.
 John Andretti (1963-2020), pilote automobile américain, neveu de Mario.

Noms dérivés 
Andretti est aussi un nom dérivé :
Andretti Autosport, écurie de sport automobile américaine qui évolue dans le championnat IndyCar Series.

Pseudonyme 

 Julian Andretti (1970- ), acteur pornographique américain ;